Schmal ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schmal (1872–1919), österreichischer Sportler
 Felix Schmal (1876–1927), österreichischer Sportjournalist und -schriftsteller
 Johannes Adolf Schmal (1844–1900), deutsch-österreichischer Journalist und Schriftsteller
 Karl-Heinz Schmal (* 1929), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Oskar Schmal (1904–1976), österreichischer Maler und Graphiker
 Peter Cachola Schmal (* 1960), deutscher Architekt, Architekturpublizist und Museumsdirektor 

Zahlreiche Zusammensetzungen sind davon abgeleitet:

 Schmalhans
 Schmalspur
 Schmaltier 

Siehe auch:
 Schmahl